Люди в чорному (уфологія) — конспірологічна гіпотеза про існування таємних урядових агентів, які переслідують свідків НЛО.
 Люди в чорному (комікс) — комікс виданий у 1990 році компанією Aircel Comics, заснований на цій конспірологічній гіпотезі.
Люди в чорному — фільм 1997 року, екранізація цього коміксу.
 Люди в чорному 2 — фільм 2002 року, продовження фільму 1997 року.
 Люди в чорному 3 — фільм 2012 року, продовження фільму 2002 року.
Люди в чорному: Інтернешнл — фільм 2019 року, продовження фільму 2012 року